Hazazi ist der Familienname folgender Personen:

 Naif Hazazi (* 1988), saudi-arabischer Fußballspieler
 Sulaiman Hazazi (* 2003), saudi-arabischer Fußballspieler